La saison 2005-2006 du Championnat des Pays-Bas de football était la  de la première division néerlandaise à poule unique, l'Eredivisie. Les 18 meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est le PSV Eindhoven, tenant du titre, qui remporte la compétition en terminant en tête du championnat. C'est le  de l'histoire du club.

Cette saison est marquée par le décès tragique du joueur du FC Utrecht, le Français David Di Tommaso.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis le nombre de buts marqués, puis la différence de buts particulières et enfin si la qualification ou relégation est en jeu, les deux équipes joueront une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Playoffs

Ligue des Champions 

 L'Ajax Amsterdam se qualifie pour la Ligue des Champions tandis que l'AZ Alkmaar, le FC Groningue et le Feyenoord Rotterdam obtiennent leur billet pour la Coupe UEFA 2006-2007.

Coupe UEFA et Coupe Intertoto 

 Le SC Heerenveen est qualifié pour la Coupe UEFA 2006-2007 tandis que le FC Twente accède à la Coupe Intertoto 2006.

Relégation 
Les vainqueurs sont promus ou maintenus en première division. 

 Willem II et NAC Breda se maintiennent en Eredivisie.

Bilan de la saison

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat des Pays-Bas de football

Lien externe 
  Championnat des Pays-Bas de football D1 2005-2006 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
Sport aux Pays-Bas en 2005
Sport aux Pays-Bas en 2006
Pays-Bas